Lev Nyikolajevics Tolsztoj, orosz író
 Lev Tolsztoj, település Oroszországban, a Lipecki terület Lev Tolsztoj-i járásának székhelye, ahol Lev Nyikolajevics Tolsztoj meghalt
 Lev Tolsztoj, 1984-es szovjet film